У фіналі Тед Шредер переміг Ярослава Дробного з рахунком 3–6, 6–0, 6–3, 4–6, 6–4.

Сіяні гравці 
 Тед Шредер (чемпіон)
 Панчо Гонсалес (4 коло)
 Френк Паркер (чвертьфінал)
 Боб Фалкенбург (чвертьфінал)
 Джон Бромвіч (півфінал)
 Ярослав Дробний (фінал)
 Ерік Стерджесс (півфінал)
 Френк Седжмен (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Турнірна сітка на wimbledon.com 

1949 у тенісі
Вімблдонський турнір